Grimoald est un anthroponyme masculin d'origine germanique dérivé de Grimwald (latinisé en Grimoaldus, francisé en Grimoald ou Grimaud). Il se compose de l'élément grim « sinistre, sombre, féroce » (proto-germanique *grimmaz, vieux norrois grimmr, vieux haut allemand grim, anglais grim), et de l'élément wald, qui signifie « bois, forêt » (proto-germanique *walþuz, vieux haut allemand et allemand wald), ou qui dérive de waldan « gouverner » (proto-germanique *waldaną, vieux norrois valda, vieux haut allemand  waltan). Il fut notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Grimoald (mort en 657), noble franc de la famille des Pépinides ;
 Grimoald (mort en 671), duc de Bénévent et roi des Lombards ;
 Grimoald (mort en 689), duc de Bénévent ;
 Grimoald (mort en 714), maire du palais de Neustrie ;
  (mort en 725), duc de Bavière ;
 Grimoald (mort en 806), duc de Bénévent ;
 Grimoald (mort en 817), duc de Bénévent ;
  (fl. 1121–1132), prince de Bari ;
 Grimoald (1883–1902), religieux passioniste italien reconnu bienheureux par l'Église catholique.

Notes et références

Voir aussi